Nosál může být:

medvídkovitá šelma rodu Nasua
nosál červený (Nasua nasua)
nosál bělohubý (Nasua narica)
nosál kozumelský (Nasua nelsoni)
medvídkovitá šelma rodu Nasuella
nosál horský (Nasuella olivacea)

příjmení osob
František Nosál (1879–1963), československý armádní generál
Josef Nosál (1885–1940), československý generál stavebního vojska